Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1930 – 31. edycja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim wieloboju mężczyzn, która odbyła się w norweskim Oslo w dniach 9–10 lutego 1929. Złoto zdobył Norweg Michael Staksrud.

Wyniki zawodów 

 * = spadek na niższą pozycję
 NC = nie zakwalifikował się
 NU = nie ukończył
 NS = nie startował
 DQ = został zdyskwalifikowany

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1930 w sportach zimowych
1930 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo